Paston steht für:

 Paston (Norfolk), Ort in Norfolk, England

Paston ist der Familienname folgender Personen:

 Astley Paston Cooper (1768–1841), britischer Wundarzt
 Henry Paston-Bedingfeld (* 1943), britischer Heraldiker und Genealoge

 Mark Paston (* 1976), neuseeländischer Fußballspieler